Седьмой и заключительный сезон оригинального «Миссия невыполнима» изначально выходил в эфир по субботам в 10:00—11:00 вечера с 16 сентября по 9 декабря 1972 года и по пятницам в 8:00—9:00 вечера с 22 декабря 1972 года по 30 марта 1973 года.

В ролях

Серии 

{|class="wikitable" style="width:100%;"
|-style="color:#FFF"
! style="background: #234567"| №
! style="background: #234567"| #
! style="background: #234567"| Название
! style="background: #234567"| Режиссёр
! style="background: #234567"| Сценарист
! style="background: #234567"| Дата выходав эфир
! style="background: #234567"| Prod. No.
|-

|}

Примечания 

07
Телесезоны США 1972 года
Телесезоны США 1973 года